{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (73201) - || 2002 JU13 || 7 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73202) - || 2002 JY14 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73203) - || 2002 JR15 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73204) - || 2002 JZ15 || 8 mei 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (73205) - || 2002 JY16 || 7 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73206) - || 2002 JK18 || 7 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73207) - || 2002 JJ19 || 7 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73208) - || 2002 JK19 || 7 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73209) - || 2002 JM19 || 7 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73210) - || 2002 JA20 || 8 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73211) - || 2002 JK21 || 8 mei 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (73212) - || 2002 JB22 || 7 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73213) - || 2002 JN22 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73214) - || 2002 JQ22 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73215) - || 2002 JS22 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73216) - || 2002 JW22 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73217) - || 2002 JX23 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73218) - || 2002 JA24 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73219) - || 2002 JB24 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73220) - || 2002 JO24 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73221) - || 2002 JP24 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73222) - || 2002 JB25 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73223) - || 2002 JD25 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73224) - || 2002 JK25 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73225) - || 2002 JN25 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73226) - || 2002 JW25 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73227) - || 2002 JO26 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73228) - || 2002 JA27 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73229) - || 2002 JP28 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73230) - || 2002 JS28 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73231) - || 2002 JY28 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73232) - || 2002 JC29 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73233) - || 2002 JN30 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73234) - || 2002 JX32 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73235) - || 2002 JM33 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73236) - || 2002 JR33 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73237) - || 2002 JA34 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73238) - || 2002 JL34 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73239) - || 2002 JU34 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73240) - || 2002 JB36 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73241) - || 2002 JC36 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73242) - || 2002 JJ36 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73243) - || 2002 JK36 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73244) - || 2002 JS38 || 9 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73245) - || 2002 JU39 || 10 mei 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (73246) - || 2002 JO40 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73247) - || 2002 JY40 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73248) - || 2002 JC41 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73249) - || 2002 JG41 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73250) - || 2002 JL42 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73251) - || 2002 JM42 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73252) - || 2002 JQ42 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73253) - || 2002 JF43 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73254) - || 2002 JK43 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73255) - || 2002 JL43 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73256) - || 2002 JN43 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73257) - || 2002 JM44 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73258) - || 2002 JV44 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73259) - || 2002 JY45 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73260) - || 2002 JP46 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73261) - || 2002 JX46 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73262) - || 2002 JK47 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73263) - || 2002 JP47 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73264) - || 2002 JU47 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73265) - || 2002 JW48 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73266) - || 2002 JN49 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73267) - || 2002 JD50 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73268) - || 2002 JN50 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73269) - || 2002 JS50 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73270) - || 2002 JY50 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73271) - || 2002 JH51 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73272) - || 2002 JW51 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73273) - || 2002 JZ51 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73274) - || 2002 JU52 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73275) - || 2002 JT53 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73276) - || 2002 JU53 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73277) - || 2002 JP58 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73278) - || 2002 JU58 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73279) - || 2002 JZ58 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73280) - || 2002 JK59 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73281) - || 2002 JZ59 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73282) - || 2002 JH61 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73283) - || 2002 JW62 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73284) - || 2002 JW63 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73285) - || 2002 JB64 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73286) - || 2002 JF64 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73287) - || 2002 JO64 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73288) - || 2002 JP64 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73289) - || 2002 JW64 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73290) - || 2002 JB65 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73291) - || 2002 JG65 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73292) - || 2002 JU65 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73293) - || 2002 JH66 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73294) - || 2002 JU66 || 10 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73295) - || 2002 JM67 || 8 mei 2002 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| (73296) - || 2002 JY67 || 12 mei 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (73297) - || 2002 JP68 || 6 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73298) - || 2002 JX68 || 7 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73299) - || 2002 JO69 || 7 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73300) - || 2002 JY69 || 7 mei 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten